АТП 250 серија је тениска серија Асоцијације тениских професионалаца (АТП) настала 2009. године. Пре се звала АТП Интернационална серија. У целој АТП турнеји ова серија има најнижи ранг од свих које се одржавају. Турнири из ове категорије одговарају међународним турнирима за жене.

Ова серија укључује 38 турнира, са могућношћу освајања 250 поена за победу и оне са рачунају у укупном збиру за АТП листу са тим да се ти бодови везују са именом турнира на ком су добијени. Сви постојећи турнири имају 28, 32 или 48 такмичара у појединачном делу и 16 у паровима.

Турнири 

У 2016. години следећи турнири спадају у АТП 250 серију:
{| class="wikitable" style="font-size:90%"
|-
!colspan=8 align=center|ТРЕНУТНИ ТУРНИРИ
|- bgcolor="efefef"
| width=6%|Турнир
| width=17%| Спонзорисано име
| width=6%| Град
| width=9%| Држава
| width=5%| Површина
| width=3%| Жреб
| colspan=2 width=18%| Место одржавања
|-
| Доха
| Qatar ExxonMobil Open
| Доха
| 
| Тврда
| 32
| colspan=2| Khalifa International Tennis & Squash Complex
|-
| Ченај
| Aircel Chennai Open
| Ченај
| 
| Тврда
| 28
| colspan=2| SDAT Tennis Stadium
|- 
| Бризбејн
| Brisbane International presented by Suncorp Australia
| Бризбејн
| 
| Тврда
| 28
| colspan=2| Queensland Tennis Centre
|- 
| Сиднеј
| Apia International Sydney
| Сиднеј
|  Аустралија
| Тврда
| 28
| colspan=2| NSW Tennis Centre
|- 
| Окланд
| Heineken Open
| Окланд
| 
| Тврда
| 28
| colspan=2| ASB Tennis Centre
|- 
| Монпеље
| Open Sud de France
| Монпеље
| 
| Тврда (д)
| 28
| colspan=2| Arena Montpellier
|- 
| Кито
| Ecuador Open
| Кито
| 
| Шљака 
| 28
| colspan=2| International Tennis Center
|- 
| Софија
| Sofia Open
| Софија
| 
| Тврда (д)
| 28
| colspan=2| Arena Armeets Sofia MSH
|- 
| Мемфис
| -{Regions Morgan Keegan Championships}-
| Мемфис
| 
| Тврда (д)
| 28
| colspan=2| Racquet Club of Memphis
|- 
| Сао Пауло
| Brasil Open
| Сао Пауло
| 
| Шљака (д)
| 28
| colspan=2| Complexo Desportivo Constâncio Vaz Guimarães
|- 
| Марсеј
| Open 13
| Марсеј
|  Француска
| Тврда (д)
| 28
| colspan=2| Palais des sports de Marseille
|- 
| Делреј Бич
| Delray Beach Open by The Venetian® Las Vegas
| Делреј Бич
|  САД
| Тврда
| 32
| colspan=2| Delray Beach Tennis Center
|-  
| Буенос Ајрес
| Argentina Open presentado por Buenos Aires Ciudad 
| Буенос Ајрес
| 
| Шљака
| 28
| colspan=2| Buenos Aires Lawn Tennis Club
|- 
| Хјустон
| U.S. Men's Clay Court Championships
| Хјустон
|  САД
| Шљака
| 28
| colspan=2| River Oaks Country Club
|-
| Казабланка
| Grand Prix Hassan II
| Казабланка
| 
| Шљака
| 28
| colspan=2| Complexe Al Amal
|- 
| Букурешт
| BRD Năstase Țiriac Trophy
| Румунија
| 
| Шљака 
| 28
| colspan=2| BNR Arenas
|- 
| Минхен
| BMW Open
| Минхен
| 
| Шљака 
| 28
| colspan=2| MTTC Iphitus München eV
|-  
| Есторил
| Millennium Estoril Open
| Каскаис
| 
| Шљака 
| 28
| colspan=2| Estoril Court Central
|-  
| Истанбул
| Istanbul Open 
| Истанбул
| 
| Шљака 
| 28
| colspan=2| Koza World of Sports
|- 
| Женева
| Geneva Open 
| [[Женева]]
| {{застава|Швајцарска}}
| Шљака
| 28
| colspan=2| Tennis Club de Genève
|-   
| '''[[Отворено првенство Нице у тенису|Ница]]
| Open de Nice Côte d’Azur 
| Ница
|  Француска
| Шљака
| 28
| colspan=2| Nice Lawn Tennis Club
|-  
| Хертогенбош
| Topshelf Open 
| Хертогенбос
| 
| Трава
| 28
| colspan=2| Autotron Rosmalen
|-   
| Штутгарт
| MercedesCup
| Штутгарт
|  Немачка
| Трава
| 28
| colspan=2| Tennis Club Weissenhof
|- 
| Нотингем
| Aegon Nottingham Open 
| Нотингем
| 
| Трава
| 48
| colspan=2| Nottingham Tennis Centre
|-  
| Њупорт
| Hall of Fame Tennis Championships 
| Њупорт
|  САД
| Трава
| 28
| colspan=2| International Tennis Hall of Fame
|- 
| Баштад
| SkiStar Swedish Open 
| Баштад
| 
| Шљака 
| 28
| colspan=2| Båstad Tennis Stadium
|-   
| Умаг
| Vegeta Croatia Open Umag 
| Умаг
|  Хрватска
| Шљака
| 28
| colspan=2| ITC Stella Maris
|- 
| Атланта
| BB&T Atlanta Open
| Атланта
|  САД
| Тврда
| 28
| colspan=2| Atlantic Station
|- 
| Лос Кабос
| Abierto Mexicano Los Cabos 
| Лос Кабос
| 
| Тврда 
| 28
| colspan=2| 
|-  
| Гштад
| Crédit Agricole Suisse Open Gstaad 
| Гштад
| 
| Шљака 
| 28
| colspan=2| Roy Emerson Arena
|-  
| Кицбил
| Generali Open
| Кицбил
| 
| Шљака
| 28
| colspan=2| Tennis stadium Kitzbühel
|-  
| Винстон-Сејлем
| Winston-Salem Open 
| Винстон-Сејлем
|  САД
| Тврда
| 48
| colspan=2| Wake Forest University
|-  
| Мец
| Moselle Open 
| Мец
|  Француска
| Тврда (д)
| 28
| colspan=2| Parc des Expositions de Metz Métropole
|- 
| Санкт Петербург
| SA Tennis Open
| Санкт Петербург
|  Русија
| Тврда (д)
| 28
| colspan=2| Petersburg Sports and Concert Complex
|- 
| Шензен
| Shenzhen Open 
| Шенџен
| 
| Тврда
| 28
| colspan=2| Shenzhen Longgang Sports Cente
|-  
| Куала Лумпур
| Malaysian Open
| Куала Лумпур
| 
| Тврда (д)
| 28
| colspan=2| Putra Indoor Stadium
|-   
| Стокхолм
| If Stockholm Open 
| Стокхолм
|  Шведска
| Тврда (д)
| 28
| colspan=2| Kungliga tennishallen
|- 
| Москва
| Kremlin Cup by Bank of Moscow 
| Москва
| 
| Тврда (д)
| 28
| colspan=2| Olympic Stadium
|- 
| Антверпен
| European Open
| Антверпен
| 
| Тврда (д)
| 28
| colspan=2| 
|-
|Београд
|Serbia Open
|Београд
|
|Шљака
|28
|Спортски центар Милан Гале Мушкатировић
|
|-  
!colspan=8 align=center|БИВШИ ТУРНИРИ
|- bgcolor="efefef"
|Турнир
| Спонзорисано име
| Град
| Држава
| Површина
| Жреб
| width=12%| Место одржавања
| width=6% | Последњи турнир
|- 
| Јоханезбург
| SA Tennis Open
| Јоханезбург
| 
| Тврда
| 32
| Montecasino
| 2011
|- 
| Лос Анђелес
| Farmers Classic
| Лос Анђелес
|  САД
| Тврда
| 28
| Los Angeles Tennis Center
| 2012
|- 
| '''Сан Хозе
| SAP Open
| Сан Хозе
|  САД
| Тврда (д)
| 28
| HP Pavilion at San Jose
| 2013
|- 
| Бангкок
| PTT Thailand Open
| Бангкок
| 
| Тврда (д)
| 28
| Impact Arena
| 2013
|- 
| Виња дел Мар
| Royal Guard Open
| Виња дел Мар
| 
| Шљака
| 28
| Montecasino
| 2014
|- 
| Диселдорф
| Power Horse Cup
| Диселдорф
|  
| Шљака
| 28
| Rochusclub
| 2014
|- 
| Хале
| Gerry Weber Open
| Хале
| 
| Трава
| 28
| Gerry Weber Stadion
| 2014
|- 
| Лондон
| AEGON Championships
| Лондон
| 
| Трава
| 56
| Queen's Club
| 2014
|- 
| '''Истборн
| Aegon International
| Истборн
| 
| Трава
| 28
| Devonshire Park Lawn Tennis Club
| 2014
|- 
| Беч
| Erste Bank Open 
| Беч
|  
| Тврда (д)
| 28
| Wiener Stadthalle
| 2014
|- 
| Загреб
| PBZ Zagreb Indoors
| Загреб
| 
| Тврда (д)
| 28
| Dom Sportova
| 2015
|- 
| Богота
| Claro Open Colombia
| Богота
| 
| Тврда 
| 28
| Centro de Alto Rendimiento
| 2015
|- 
| Валенсија
| Valencia Open
| Валенсија
| 
| Тврда 
| 32
| Centro de Alto Rendimient
| 2015
|- 
|}

Поени

Победници турнира

Појединачно

Дублови

Титуле

Укупно 

Појединачно
{|class=wikitable
|-
!!!Титуле!!#
|-
|1.|| Томас Мустер||26
|-
|2.|| Роџер Федерер||24
|-
|3.|| Лејтон Хјуит||22
|-
|4.|| Енди Родик||21
|-
|5.|| Пит Сампрас||20
|-
|rowspan=3|6.|| Мајкл Ченг||rowspan=3|19
|-
| Јевгениј Кафељников
|-
| Андре Агаси
|-
|rowspan=2|9.|| Мајкл Ченг||rowspan=2|16
|-
| Енди Мари
|}Парови{|class=wikitable
|-
!!!Титуле!!#
|-
|rowspan=3|1. ||  Орија Текау || rowspan=3|18
|-
|  Боб Брајан
|-
|  Мајк Брајан 
|-
|4. ||  Франтишек Чермак || 13
|-
|rowspan=5|5. ||  Жан-Жулијен Ројер ||rowspan=5| 12
|- 
|  Бруно Соарес
|-
|  Роберт Линстед
|- 
|  Ерик Буторац 
|-
|  Скот Липски
|-
| rowspan=4| 10. ||  Сантјаго Гонзалес ||rowspan=4| 9
|-
|  Оливер Марах
|-
|  Филип Полашек
|-
|  Лукаш Кубот
|}

Од 2009. 

 * минимум 6 титула

'' Имена активних играча су удебљана.

Финала

2009 

АТП календар 2009.

2010 

АТП календар 2010.

2011 

АТП календар 2011.

2012 

АТП календар 2012.

2013 

АТП календар 2013.

2014 

АТП календар 2014.

2015 

АТП календар 2015.

Види још 
 Гренд слем
 АТП Мастерс 1000
 АТП 500

Референце

Спољашње везе 
 Званичан сајт АТП-а
 Званичан сајт ИТФ-а

АТП 250
Тенис